Вильянуэва-де-Гумьель ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Население — 292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Villanueva de Gumiel

Муниципалитеты Бургоса